Франсиско Мај има више значења:

 Франсиско Мај (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Франсиско Мај (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику